Кальехон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кальехон, Хосе (род. 11 февраля 1987, Мотриль, Испания) — испанский футболист, нападающий.
 Кальехон, Хуанми (род. 11 февраля 1987, Мотриль, Испания) — испанский футболист, нападающий.